Les mots acidivorans et acidovorans sont deux variantes d'une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin, féminin ou neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « qui dévore l'acide ».

En taxonomie, les mots acidivorans et acidovorans sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces de bactéries se développant en milieu acide, notamment ,  , Neptunomonas acidivorans et .

Épithète spécifique